"Poma" pode ser
 Villa Poma, comuna italiana da Lombardia
 La Poma, cidade argentina de Salta
 La Poma (departamento), na Argentina

Ver também
 Pomo
 Pomar

Desambiguações de topônimos